Jornalismo Eletrônico era um telejornal da Rede Globo. 

Apresentava, em seus cinco minutos de duração, um resumo das principais notícias locais do dia. O telejornal era produzido em edições locais, em preto e branco, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Era exibido de segunda a sábado, às 21h50. 

Era editado e apresentado no Rio de Janeiro por Renato Kloss e Berto Filho; em Brasília, por Luís Carlos Armando de Barros e Luís Lopes Correia; em Belo Horizonte, por José Geraldo e Gílson Humberto; e, em Recife, por Ivanildo Sampaio e Maria Anunciada.

Em 1977, o programa passou a ter dois minutos de duração.

Telejornais da TV Globo
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1976
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1978
Programas de televisão em língua portuguesa